«Волшебный школьный автобус» () — познавательно-приключенческий мультсериал по мотивам комиксов Джоанны Коул. Премьера первой серии мультсериала состоялась в кинотеатрах 1 сентября 1994 года, а премьера последней серии — 1 сентября 1997 года.

Первоначально с 9 сентября 1994 года по сентябрь 1997 года мультсериал выходил на американском канале ETV.

Серии

Персонажи 

 Автобус — главный волшебный персонаж, с помощью которого все оказываются то внутри цветка, то в космосе.
 Мисс Валери Фризл — кудрявая рыжеволосая учительница с удивительной способностью впутываться в разные занятные ситуации вместе со своим классом.
 Арнольд — трусливый мальчик. В некоторых сериях он произносит фразу «Я знал, что надо было сегодня остаться дома» или «Лучше я бы остался сегодня дома» (Фраза в дубляже на ТНТ). В дубляже на ТНТ в двух первых и в 33 и 34 сериях его дублировал мужской голос, как подростка, в остальных сериях — женский.
 Ванда — маленькая девочка с азиатской внешностью. Она является неистовой и может решить все проблемы, однако она при проблемах трижды произносит фразу «Что делать?». Её мать — строгая, но справедливая. Иногда, от горя и грусти она плачет.
 Дороти Энн — девочка с косичками (хвостиками), которая читает исследования и данные в энциклопедии, которую всегда носит с собой. Часто пользуется фразами: «Согласно моим исследованиям», «По моим наблюдениям» или «По моим данным». В 24 и в 46 сериях смотрела на звёзды через телескоп с балкона.
 Ральфи — пухлый мальчик. Носит красную кепку — бейсболку. Его мама — доктор.
 Карлос — мальчик. Он любит шутить, но над его шутками никто не смеется, все только хором произносят его имя, выражая её неуместность. У него есть младший брат Майки, инвалид-колясочник.
 Тим — мальчик-афроамериканец, который очень хорошо рисует и увлекается авиамоделированием.
 Киша — девочка-афроамериканка. Любит рестораны и носит кудрявую причёску. Весёлая, игривая, нередко спорит с Ральфи.
 Фиби — девочка. Застенчивая и скромная, но от Арнольда без ума. Сострадательная, всегда старается кому-нибудь помочь, даже если помощь этому кому-то не требуется. Фраза «В моей старой школе мы никогда…» является её отличительной чертой.
 Дженет — кузина Арнольда, внешне очень на него похожа. Имеет сложный характер, стремится найти всему доказательства, в поисках которых готова на все.
 Лиз — школьная ящерица, по внешности напоминающая хамелеона. Второй волшебный персонаж, отлично управляется с автобусом и часто всех выручает.
 Продюсеры — темнокожий мужчина и женщина с азиатской внешностью. В конце почти каждой серии (за редким исключением) отвечают на вопросы зрителей.

Награды 
 Daytime Emmy за роль (голос) Ms. Frizzle;
 EMA Award в номинации «Children’s Animated».

Трансляция 

Также с середины 1990-х его показывали на американских телеканалах NBC, ABC, HBO и других, а также на британских каналах BBC и ITV. Позже, также демонстрировались в США на телеканалах TLC и Discovery Kids.

В России премьерные показы первых 2 сезонов мультсериала состоялась на РТР в 1996 году, а остальные сезоны выходили на канале ТНТ с 30 марта по 23 августа 2002 года, первоначально по выходным, потом с 8 августа 2002 года ежедневно. Повторные показы выходили на канале ТНТ по будням с 20 ноября 2002 года до 4 февраля 2003 года, и с 14 мая по 27 августа 2003 года с перерывом с 28 июня по 8 августа 2003 года.

Примечания

Ссылки 
 The Magic School Bus на сайте RetroJunk.com
 
 
 

Мультсериалы Канады
Мультсериалы США, запущенные в 1994 году
Мультсериалы США, завершённые в 1997 году
Мультсериалы США в жанре фэнтези
Образовательные мультсериалы
Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы о детях
Школьный автобус